M93 peut désigner :

Domaine militaire et armes 
 Lebel Modèle 1886-M93, un fusil d’infanterie français ;
 M93 Beretta, un pistolet automatique italien ;
 Winchester Modèle 1893, un fusil à pompe américain.

Sciences 
Astronomie
 M93, un amas ouvert de la constellation de la poupe.

Médecine
 Autres ostéochondropathies, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres